

Geografia
 Isole Tami – arcipelago della provincia di Morobe (Papua Nuova Guinea)

Onomastica
 Tami – forma abbreviata inglese del nome proprio di persona Tamara

Persone
 Clarissa Tami – conduttrice televisiva e attrice svizzera
 Luigi Antonio Tami – antifascista e partigiano italiano
 Pierluigi Tami – calciatore e allenatore di calcio svizzero
 Rino Tami – architetto svizzero

Politica
 Tami – partito politico israeliano attivo tra gli anni 1980